Weiße Berge ist die deutsche Bezeichnung für:
 Aladağlar, die höchste Gebirgskette des Taurusgürtels, Türkei
 Lefka Ori, das größte Gebirgsmassiv auf der griechischen Insel Kreta
 Ein älterer Name für die Dolomiten
Siehe auch:
 Weißen Berge